Сливинская, Елена Васильевна (род. 1980) — российская гандболистка.
 Сливинская, Елена Станиславовна (1898—1948) — русская оперная певица, заслуженная артистка РСФСР.
 Сливинская, Светлана Викторовна (род. 1936) — советская писательница, переводчик, искусствовед.
 Сливинская, Эдита (род. 1981) — польско-американская танцовщица. См. также